Le Roi est mort, vive le Roi!:
 Le Roi est mort, vive le Roi! — традиционная французская фраза, произносимая при провозглашении нового монарха в некоторых странах.
 «Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!» — третий альбом музыкального проекта Enigma (1996 год).